El XXXVI Campeonato de Andalucía de Invierno de Natación se celebró en Málaga entre el 18 y el 20 de marzo de 2022 bajo la organización de la Federación Andaluza de Natación (FAN).

Las competiciones se realizaron en el Centro Acuático de la ciudad malagueña.

Resultados

Masculino

Femenino

Referencias 

Competiciones de natación en España
Natación en 2022
Deporte en España en 2022
Competiciones deportivas en Andalucía